

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Philipp Steinke, auteur-compositeur allemand.
 René Steinke, (1963- ), acteur allemand.
 Udo Steinke, (1942-1999), écrivain allemand.

Homonymie de patronyme